

Персоналии

Прозвище 
 Ашот II — царь Армении в 914—928, прозванный «Железным».
 Филипп IV (1268—1314) — король Франции с 1285, прозванный «Красивым», либо также «Железным».
 Железный Шейх — иранский профессиональный рестлер.
 Геро I Железный (ок. 900 — 20 мая 965) — маркграф Восточной Саксонской марки с 937, сын графа Титмара и Хильдегарды Мерзебургской.
 Ян II Железный (ок. 1365 — 1424) — князь Рациборжско-крновский, королевский гофмейстер, староста Кладский и Немодлинский.
 Шварценеггер, Арнольд (род. 1947) — американский культурист, бизнесмен и актёр австрийского происхождения по прозвищу «Железный Арни».

Фамилия 
 Железный, Николай Яковлевич (1910—1974) — участник ВОВ, майор, Герой Советского Союза.
 Железный, Спартак Авксентьевич (1912—1941) — военный комиссар, Герой Советского Союза.

Населённые пункты 
 Железный — хутор в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
 Железный — посёлок в Чамзинском районе Мордовии.

Реки 
 Железный — приток Тюртека в Хакасии.
 Железный — приток Нюкжи в Амурской области.

См также 

 Железна
 Железная
 Железно
 Железные

Примечания